Fly Tornado Slim IQ4516 Octa — топовий смартфон компанії Fly, працює на базі ОС Android 4.4.2 Kit Kat. В листопаді 2014 року був найтоншим серійним смартфоном і до грудня 2014 року, коли вийде OPPO R5.

Характеристики

Див. також 
 Fly IQ4511 Octa Tornado One Black

Примітки

Посилання 
 Обзор самого тонкого смартфона в Украине Fly Tornado Slim IQ4516 Octa 
 Fly Tornado Slim IQ4516 Octa на сайті Fly

Стільникові телефони Fly
Смартфони
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2014 році